El Torneig de Palerm 2009, també conegut com a Internazionali Femminili di Palermo 2009, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International tournaments de la WTA. La 22a edició del torneig es va celebrar entre el 13 i el 19 de juliol de 2009 al Country Time Club de Palerm, Itàlia.

Quadre individual femení

Enllaços externs 
 Web oficial

2009
WTA Tour 2009